Пюизё: () — французская фамилия. Известные носители:
 Пюизё, Виктор Александр (1820—1883) — французский математик и астроном.
 Пюизё, Пьер Анри (1855—1928) — французский астроном, сын Виктора Пюизё.

топонимы
 Пюизё — коммуна во Франции, в департаменте Арденны.
 ) — коммуна во Франции, в департаменте Эр и Луар.

См. также 
 Пюизе
 Пюизей